São Pedro is Portugees voor Sint Petrus.

 São Pedro (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 São Pedro (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São Pedro (Manteigas)

Plaatsen in Portugal 
 São Pedro (Angra do Heroísmo)
 São Pedro (Celorico da Beira)
 São Pedro (Covilhã)
 São Pedro (Faro)
 São Pedro (Figueira da Foz)
 São Pedro (Funchal)
 São Pedro (Gouveia)
 São Pedro (Óbidos)
 São Pedro (Ponta Delgada)
 São Pedro (Porto de Mós)
 São Pedro (Torres Novas)
 São Pedro (Trancoso)
 São Pedro (Vila Franca do Campo)
 São Pedro (Vila do Porto)
 São Pedro (Vila Real)
 São Pedro da Afurada
 São Pedro de Agostém
 São Pedro de Alvito
 São Pedro de Avioso
 São Pedro da Cadeira
 São Pedro de Castelões
 São Pedro da Cova
 São Pedro de Este
 São Pedro do Esteval
 São Pedro Fins
 São Pedro de Fins de Tamel
 São Pedro de France
 São Pedro de Gafanhoeira
 São Pedro de Merelim
 São Pedro de Oliveira
 São Pedro de Rio Seco
 São Pedro e Santiago
 São Pedro de Sarracenos
 São Pedro de Solis
 São Pedro do Sul
 São Pedro de Tomar
 São Pedro da Torre
 São Pedro de Vade
 São Pedro de Valbom
 São Pedro de Veiga de Lila
 São Pedro de Vila Frescaínha
 Caia e São Pedro
 Pedrógão de São Pedro
 Sé e São Pedro
 Vila Nova de São Pedro

Zie ook 
 Pedro (doorverwijspagina)
 San Pedro (doorverwijspagina)